Die Liste der Gebietsänderungen in Mecklenburg-Vorpommern von 2015 bis 2019 enthält wichtige Änderungen der Gemeindegebiete des Landes Mecklenburg-Vorpommern in der Zeit vom 1. Januar 2015 bis zum 31. Dezember 2019. Dazu zählen unter anderem Zusammenschlüsse und Trennungen von Gemeinden, Eingliederungen von Gemeinden in eine andere, Änderungen des Gemeindenamens und größere Umgliederungen von Teilen einer Gemeinde in eine andere.

Legende 
 Datum: juristisches Wirkungsdatum der Gebietsänderung
 Gemeinde vor der Änderung: Gemeinde vor der Gebietsänderung
 Maßnahme: Art der Änderung
 Gemeinde nach der Änderung: Gemeinde nach der Gebietsänderung
 Landkreis: Landkreis der Gemeinde nach der Gebietsänderung

Die Sortierung erfolgt chronologisch: Datum, kreisfreie Städte, Landkreise, aufnehmende oder neu gebildete Gemeinde. Heute noch bestehende Gemeinden sind farbig unterlegt.

Liste

Quellen 
 Informationen des Statistischen Landesamtes Mecklenburg-Vorpommern
 StBA: Änderungen bei den Gemeinden Deutschlands

Gebietsanderungen 2015
Mecklenburgvorpommern 2015
Verwaltungsgliederung Mecklenburg-Vorpommerns